Михайловский монастырь, Михаило-Архангельский монастырь, Архангело-Михайловский монастырь — монастырь, главный храм которого освящён в честь Архангела Михаила.

Россия 
 Михаило-Архангельский монастырь — в Архангельске (закрыт в 1925).
 Михайло-Архангельский монастырь — в Великом Устюге.
 Михайло-Архангельский монастырь — в селе Козиха Новосибирской области.
 Михайло-Архангельский монастырь — в селе Малоирменка Новосибирской области.
 Михайло-Архангельский монастырь — в селе Усть-Вымь.
 Михайло-Архангельский монастырь — в Юрьеве-Польском.
 Михайло-Архангельский скит — в селе Царевка Тамбовской области.

Австралия 
 Михаило-Архангельский монастырь — в Сиднее.

Болгария 
 Монастырь святого Архангела Михаила — в городе Дряново Габровской области.

Греция 
 Афонский монастырь Дохиар во имя святых Архангелов — на горе Афон.
 Монастырь святого Архангела Михаила на Родосе — на острове Родос.
 Монастырь Панормитис в честь святого Архангела Михаила на острове Сими — на острове Сими.

Сербия 
 Монастырь Святых Архангелов — в Призрене.

Украина 
 Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь — в Киеве.
 Архангело-Михайловский монастырь — в городе Лозовая Харьковской области.
 Архангело-Михайловский монастырь — в Одессе.
 Михайловский Златоверхий монастырь — в Киеве.
 Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь — в Одессе.
 Кугурлуйский Архангело-Михайловский монастырь — в Одесской области (закрыт в 1949).

См. также 
 Храм Архангела Михаила

Литература 	
 

Архангел Михаил